Sinek steht für:

 Sinek (Berg), ein Berg in der Türkei

Sinek ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Sinek (* 1968), amerikanischer Eistänzer und Olympionide 
 Simon Sinek (* 1973), amerikanischer Hochschullehrer, Autor, Journalist und Unternehmensberater

Siehe auch:
 Synek